{{Картка:Таксономія
| name = Ящірка батігохвоста смугаста
| status = LC 
| status_system = IUCN3.1
| image = Cnemidophorus-ThreeSpecies.jpg 
| image_caption = 'Ящірка батігохвоста смугаста (з лівого боку)| image_width = 270px
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| ordo = Лускаті (Squamata)
| subordo = Lacertilia
| familia = Теїди 
| subfamilia = 
| genus = Ящірка батігохвоста
| species = Ящірка батігохвоста смугаста| binomial = Cnemidophorus inornatus
| binomial_authority = Baird, 1859
| range_map = 
| range_map_caption = 
| commons = 
| wikispecies = 
| ncbi = 
| itis = 	
| synonyms =Aspidoscelis inornata
}}Ящірка батігохвоста смугаста''' (Cnemidophorus inornatus'') — представник роду Ящірок батігохвостих родини Теїд. Має 8 підвидів.

Опис 
Загальна довжина цієї теїди сягає 16—17 см, при цьому хвіст втричі довше за тулуб й голову разом. Колір шкіри спини чорний з жовтими та білими смугами, розташованими по черзі від голови до хвоста. Черево має блакитне забарвлення. Самці відрізняються від самиць більшою яскравістю кольорів.

Спосіб життя  
Полюбляють трав'янисті місцевості, скелясті схили. Досить швидко бігає. Це полохлива тварина, ховається у норах або під камінням. Тримається колоніями. Під час бігу може раптово зупинитися й стрімко змінити напрямок бігу. Може бігти на задніх лапах.

Це яйцекладні ящірки. Парування відбувається навесні. Самиці у травні—липні відкладає 2—4 яйця. Молоді ящірки народжуються через 6 тижнів.

Розповсюдження 
Мешкає у північній Мексиці та південно—західних штатах США.

Підвиди 
Cnemidophorus inornatus chihuahuae 
Cnemidophorus inornatus cienegae 
Cnemidophorus inornatus heptagrammus 
Cnemidophorus inornatus juniperus 
Cnemidophorus inornatus llanuras 
Cnemidophorus inornatus inornatus 
Cnemidophorus inornatus octolineatus 
Cnemidophorus inornatus paululus

Джерела 
 Genus Cnemidophorus at The Reptile Database
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1859
Теїди